Бутенко, Александр:
 Бутенко, Александр Викторович (1987) — украинский боец смешанного стиля.
 Бутенко, Александр Сергеевич (1998) — российский футболист, нападающий.